Панамский Совет по контролю за играми (Совет, PGCB) — государственный регулятор азартных игр в Республике. Входит в состав Министерства экономики и финансов. Ведение игорного бизнеса в стране находится под управлением ) с 1947 года.

История создания 
Азартные игры в Панаме легализованы в 1941 году путем введения дополнительной 154 статьи в Конституции государства. Данное положение отменило действие 37-летнего запрета на деятельность игорной индустрии.

Изначально обновленное законодательство рассматривало предоставление права на организацию азартных развлечений в качестве определенной льготы, выделяемой государством частным предприятиям. До 1946 года правительство не вмешивалось в деятельность игорных заведений.

В 1946 году в Конституцию Панамы была введена новая статья 238. Её действие ограничило возможности частных компаний, изменив ситуацию в пользу государства. В этом же году было принято решение сформировать специальный Орган, занимающийся контролем и регулирование игорной отрасли Республики. Резолюция была юридически подкреплена официальным правительственным Указом 822.

В 1947 году декретом-законом № 19 был основан Совет по контролю за играми в Панаме — специальное подразделение Министерства экономики и финансов, регламентирующее порядок ведения, использования азартных игры в Республике.

В 1996 году законодательные положения были модернизированы в очередной раз. Государство приняло решение о переводе действующих заведений: казино, игорных залов — в управление частных компаний. Согласно новому уставу, предприятия получили право на оказание услуг в отрасли игорной индустрии на основе заключения с государством договоров обслуживания и эксплуатации заведений. На Совет возлагались обязанности по наблюдению и контролю работы компаний.

В 1997 году новые принципы деятельности игорных заведений были подтверждены резолюцией № 92. Реорганизацию функций Panama Gamimg Control Board урегулировали Декретом № 2 от 1998 года. Положения Закона определили виды деятельности, попадающие под юрисдикцию PGCB, а также обязанности и функции Совета. Оба положения остаются в силе до сих пор и являются основными законодательными Актами, регламентирующими правила ведения игорного бизнеса в Панаме.

В 2002 году Республика определила особенности предоставления услуг в онлайн гемблинговой индустрии. Регулированию и контролю подлежит деятельность большинства заведений, предлагающих какие-либо азартные развлечения: казино, букмекерских контор, покер-румов, электронных лотерей, прочих.

В 2003 году была выдана первая лицензия на ведение деятельности в Интернет.

Панамский Совет по контролю за играми сегодня 
Современные гемблинговые операторы считают возможность получения лицензии PGCB надежным, выгодным решением поддержки бизнеса. В качестве основных достоинств оформления деятельности в Панамской юрисдикции являются:

 невысокий уровень сборов. Онлайн компании полностью освобождаются от налогов, получают выгодные таможенные концессии.
 стабильность политической ситуации и правительства;
 возможность поддерживать партнерские отношения с представителями игорного бизнеса Северной, Южной Америки.

Лицензии Panama Gamimg Control Board обеспечивают возможность организации деятельности онлайн-заведений и внутри государства, и на международном рынке.

Процесс лицензирования 
Получение лицензии на ведение игорного бизнеса в Панамской юрисдикции также отличается сравнительной простотой. Для получения разрешения на организацию деятельности необходимо предоставить:

 документы, подтверждающие отсутствие судимостей;
 сертификаты, свидетельствующие о соответствии программного обеспечения стандартам качества;
 отчет о предыдущей деятельности и ранее проводимых сделках;
 квитанции об оплате необходимых сборов.

Весь процесс оформления лицензии с момента подачи заявки занимает в среднем 1-2 месяца. За это время Совет осуществляет проверку представленной документации, проводит тестирование программного обеспечения, оборудования.

Платежи и сборы 
Обязательным условием получения лицензии является финансовая независимость соискателя, способность выполнять все требования по оплате взносов:

 $ 40 000 — за получение лицензии и право предоставление деятельности в первый год;
 $ 20 000 — каждые последующие 12 месяцев.

Компании, оформившие статус «Мастера Лицензии», имеют право на оказании услуг сублицензирования других операторов на основе договора. Сумма ежегодного взноса за данный вид деятельности — $ 20 000.

Проведение любых финансовых операций должно быть зафиксировано в соответствующей документации. Требуется обеспечение полноценного доступа к просмотру отчетности представителями Совета в любое время по их запросу.

См. также 
 Комиссия по контролю казино Нью-Джерси (New Jersey Casino Control Commission)
 Комиссия по азартным играм Невады (Nevada Gaming Commission)
 Игорная Комиссия Канаваке (Kahnawake Gaming Commission)
 Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gamblimg Comission)

Литература 
 Gaming Law: Jurisdictional Comparisons, first edition, by John Hagan and Julian Harris, Hardcover, 2012—269 c.
 Antilles (Dutch Caribbean) Investment and Business Guide Volume 1 Strategic and Practical Information, IBP Inc., 2016—138 с., 150 с.
 Panama : Detailed Assessments of Observance of Standards and Codes for Banking Supervision, Insurance Supervision, and Securities Regulation by International Monetary Fund, 2007—197 c.

Ссылки 
 Официальный сайт Панамского Совета по контролю за играми
 Панамский Совет по контролю за играми на новостном портале Newsofgambling.com 

Азартные игры в Панаме
Организации Панамы
Государственные органы Панамы
Регуляторы азартных игр